

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 New Salem – città della Contea di Morton, Dakota del Nord
 New Salem – villaggio della Contea di Pike, Illinois
 New Salem – città della Contea di Franklin, Massachusetts
 New Salem – comune della Contea di York, Pennsylvania

Letteratura 
 New Salem – cittadina fittizia della Nuova Inghilterra, ambientazione del ciclo di romanzi I diari delle streghe di Lisa Jane Smith

Pagine correlate 
 Salem